Artemivsk kan verwijzen naar twee plaatsen in Oekraïne:
 Bachmoet, de stad heette van 1924 tot 2016 Artemivsk.
 Kypoetsje, de stad heette van 1938 tot 2016 Artemivsk.